Schwalb ist ein Gewässername:
 Schwalb (Hornbach), linker Zufluss des Hornbachs in Hornbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schwalb (Wörnitz), auch Schwalbach, linker Zufluss der Wörnitz bei Bühl im Ries, Gemeinde Alerheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Schwalb ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Schwalb López Aldana (1916–2002), peruanischer Rechtsanwalt, Diplomat und Politiker, Premierminister und Erster Vizepräsident
 Jakob Schwalb (1872–1934), katholischer Priester und Geistlicher Rat der Diözese Speyer
 Martin Schwalb (* 1963), deutscher Handballtrainer
 Maximilian Schwalb (1864–1943) deutscher Reichsgerichtsrat
 Moritz Schwalb (1833–1916), liberalprotestantischer Pfarrer, Autor und Herausgeber
 Nathan Schwalb (1908–2004), jüdischer Gewerkschafter
 Reiner Schwalb (* 1954), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr

Siehe auch:
 Schwalbach
 Schwalbe